Абд аль-Карим ибн Ибрахим аль-Джили () — исламский мыслитель. Знаменитый суфий, последователь учений крупнейшего представителя суфизма Ибн Араби. Придерживался суфийского тариката (ордена) Кадырия, основателем которого был Абд аль-Кадир аль-Джилани (1077—1166).

Биография 
Предположительно, родился в 767/1365 на территории современного Ирака, на территории одного из районов Багдада (район Джил), умер в период с 826/1421 по 832/1428. Был учеником Шейха Шарафа Аль-Дин Исмаил Ибн Ибрахим Аль-Джабарти (умер в 806/1403) из города Забида, Йемен, представителя Кадырийского тариката. Аль-Джабарти следовал учениям Ибн Араби и являлся учеником Абу Бакра Мухаммада аль-Хаккак.

Абд аль-Карим аль-Джили много путешествовал. Так например, он посетил древний город Каши, Индия в 789/1387, города Санаа и Забид, Йемен, где предположительно он учился у Аль-Джабарти, который находился под защитой династии Расулидов.

В 803/1400 он путешествует в Каир, затем в Газу и возвращается в Йемен в 805/1402. Там он собирает учеников Аль-Джабарти, основывает школу и заканчивает свою самую знаменитую работу «Аль-инсан аль-кямиль» («Совершенный человек»). Впоследствии путешествует в Мекку и Медину в 812/1409 и затем возвращается в Йемен, где и умирает.

Некоторые исследователи предполагают, что одной из величайших заслуг Абд аль-Карим аль-Джили является распространение учений Кадырийского тариката в Индии.

Библиография 
 Al-Insānu l-Kamīl («Совершенный человек»)
 Marātib al-wujūd wa ḥaqīqa kull mawjūd («Книга сорока степеней»)
 Ḥaqīqa al-ḥaqā’iq allatī hya li al-ḥaqq min wajh wa min wajh li al-khalā’iq
 Ḥaqīqa al-yaqīn wa zalafāt al-tamkīn
Известны и другие его работы, всего около 34

Примечания

Литература

Ссылки 
 Работа об Абд аль-Карим аль-Джили Николаса Лё Полито

Суфии Ирака
Суфии XV века